Арджентера () может означать:

 Арджентера (муниципалитет) — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Кунео
 Арджентера — итальянский писатель

См. также 

 Арджентеро